Северное сельское поселение — муниципальное образование в Зимовниковском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Гашун.

География 
Северное сельское поселение располагается на северо-востоке Зимовниковского района Ростовской области.

Общая площадь муниципального образования составляет 302,97 кв. км. Расстояние от хутора Гашун до районного центра ― села Зимовники ― 20 км.

История 
Железнодорожная станция Гашун была основана в 1899 году в 18 км к северу от села Зимовники. В последующие годы здесь появляется вокзал, водонапорная башня и дома для служащих железной дороги.

В первой половине 1910-х годов рядом со станцией возникают хутора Новорубашкин и Старорубашкин. Здешние края с обширными лугами и запасами пресной воды, а также близко находящаяся железная дорога привлекают крестьян-переселенцев из центральных губерний Российской империи.

В 1920-х годах образовывается стараниями переселенцев из Украины хутор Ульяновский.

В 1930 году начинает свою работу Гашунский железнодорожный сельский совет. Примерно тогда же в Гашуне проводится первый телефонный кабель, появляется первая начальная школа, а в 1939 году открывается и первая семилетняя школа.

Население местных хуторов, как в прошлом, так и на данный момент, занято в сфере сельского хозяйства. Промышленных предприятий в сельском поселении нет.

Административное устройство 
В состав Северного сельского поселения входят:
 хутор Гашун;
 хутор Власовский;
 хутор Ивановский;
 хутор Новобарабанщиков;
 хутор Новорубашкин;
 хутор Русско-Садовский;
 хутор Старорубашкин;
 хутор Ульяновский.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Зимовниковского района